Шестой Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 15 по 16 ноября 1913 года в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 

1913
Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Париже
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по гимнастике во Франции